Sezon 2012/13 3. Ligi - 5. edycja rozgrywek niemieckiej 3. Ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do 2. Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

3. Fußball-Liga

Drużyny 
W 3. Lidze w sezonie 2012/13 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 źródło: 
 Karlsruher SC i Arminia Bielefeld awansowały do 2. Bundesligi 2013/14.
 VfL Osnabrück przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 3. Lidze 2013/14.
 Alemannia Aachen, SV Babelsberg 03 i Kickers Offenbach spadły do Regionalligi 2013/14. 
 * Za wykroczenia licencyjne Kickers Offenbach został ukarany przez DFB 2. punktami ujemnymi.

 ** Za wykroczenia licencyjne Alemannia Aachen została ukarana przez DFB 5. punktami ujemnymi.

 *** Po zakończeniu rozgrywek Kickers Offenbach nie otrzymał licencji na grę w 3. Lidze w sezonie 2013/14 i w następnym sezonie będzie występował w Regionallidze Sudwest (czwarty poziom rozgrywek), dzięki czemu SV Darmstadt 98 utrzymał się w 3. Lidze.

Baraż o awans do 2. Bundesligi 

 Dynamo Drezno wygrało mecze barażowe i pozostało w 2. Bundeslidze 2013/14.
 VfL Osnabrück przegrał mecze barażowe i pozostał w 3. Lidze 2013/14.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2012/13
 2. Bundesliga 2012/13
 Regionalliga 2012/13
 Oberliga 2012/13

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Niemczech
2013 w Niemczech